Ладомирский — русская фамилия.

Дворянский род Ладомирские:

 Ладомирский, Василий Николаевич (1786—1847) — русский офицер, участник Отечественной войны 1812 года, предводитель дворянства.
 Ладомирский, Николай Николаевич (1877—1919) — русский офицер и политик, член Государственной думы.